Højby (Odense), plaats in de Deense gemeente Odense
 Højby (Odsherred), plaats in de Deense gemeente Odsherred
 Højby (parochie, Odense)
 Højby (parochie, Odsherred)